Музей часов — музей в Ангарске
 Музей часов — музей в Клайпеде